551-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
551-я пехотная дивизия была сформирована 11 июля 1944 года на территории военного полигона «Торн» как «заградительная дивизия» во время 29-й волны мобилизации Вермахта. 13 августа 1944 года дивизию посетил рейхсфюрер СС и командующий армией резерва Генрих Гиммлер. Дивизия дислоцировалась к западу от Шаулена.

В ночь на 26 августа дивизия сменила 14-ю танковую дивизию на позициях в районе Вента. Для усиления дивизии, ей был подчинён 609-й охранный полк. 1 сентября 1944 года дивизии были переданы батарея тяжёлых полевых гаубиц и миномётная батарея из состава 816-го тяжёлого артиллерийского дивизиона.

5 октября началось крупное наступление советских войск на Мемель и побережье Балтийского моря. Основные силы Красной Армии вышли на линию фронта, занятую 551-й пехотной дивизией. Фронт был повсюду прорван, дивизия понесла большие потери в людях и технике.

9 октября 1944 года дивизия была переименована в 551-ю пехотную дивизию народного ополчения. В конце октября дивизия с боями отошла в Восточную Пруссию, где оборонялась от наступающих советских войск на протяжении шести месяцев. 551-я пехотная дивизия народного ополчения была уничтожена советскими войсками в ходе Восточно-Прусской наступательной операции в апреле 1945 года.

По словам генерала 43-й советской армии Афанасия Белобородова,  .

Местонахождение 
 с июля по октябрь 1944 (Литва)
 с октября 1944 по апрель 1945 (Восточная Пруссия)

Подчинение 
 40-й танковый корпус 3-й танковой армии группы армий «Центр» (август 1944 — январь 1945)
 9-й армейский корпус 3-й танковой армии группы армий «Висла» (январь — апрель 1945)

Командиры 
 генерал-лейтенант  Зигфрид Ферхайн  (11 июля 1944 — 7 апреля 1945)

Состав 
 1113-й пехотный полк (Grenadier-Regiment 1113)
 1114-й пехотный полк (Grenadier-Regiment 1114)
 1115-й пехотный полк (Grenadier-Regiment 1115)
 1551-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 1551)
 1551-й противотанковый артиллерийский дивизион (Panzerjäger-Abteilung 1551)
 551-я стрелковая рота (Füsilier-Kompanie 551)
 551-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 551)
 1551-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 1551)
 1551-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 1551)

См. также 
 552-я пехотная дивизия (вермахт)
 Список дивизий вермахта и войск СС

Примечания

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году